Messier 98, spiralna galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 M-98 (autoput u Michiganu, SAD)